Кулажинська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Кулажинська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район